Abwehrreaktion steht für:
 Abwehrmechanismus, eine Ich-Funktion in der Psychoanalyse
 Immunantwort, die Reaktion des Immunsystems auf fremde Organismen oder Substanzen
 Reaktanz (Psychologie), innerer Widerstand gegen Einschränkungen

Siehe auch:
 Abwehr (Begriffsklärung)